Казанча — посёлок в Светлинском районе Оренбургской области России. Входит в состав Озёрного сельсовета.

География 
Расположен вблизи озера Биктас, в 27 км к северо-западу от районного центра — посёлка Светлый.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Светлинского района